Grammosolen är ett släkte av potatisväxter. Grammosolen ingår i familjen potatisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Potatisväxter
Grammosolen